Il singolare del BMW Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Thomas Enqvist ha battuto in finale Andre Agassi 6-7 (4-7), 7-6 (8-6), 6-3.

Teste di serie

  Greg Rusedski (primo turno)
  Jonas Björkman (quarti)
  Gustavo Kuerten (secondo turno)
  Tim Henman (secondo turno)

 Mark Philippoussis (secondo turno) 
 Sergi Bruguera (primo turno) 
 Thomas Enqvist (campione) 
 Andre Agassi (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Open 1998
ATP Tour 1998